Hans Commenda ist der Name folgender Personen:

* Hans Commenda senior (1853–1939), österreichischer Geograph und Volkskundler 
 Hans Commenda junior (1889–1971), österreichischer Volkskundler